Ла́сло Райк (; 8 мая 1909 — 15 октября 1949) — венгерский коммунист, политический деятель, в годы диктатуры Матьяша Ракоши — министр внутренних дел, ставший жертвой политических репрессий.

Биография 
Выходец из трансильванских саксов, девятый из 11 детей в семье. По специальности — преподаватель-филолог. Учился во Франции, где познакомился с марксистским учением. Вернулся в Венгрию в 1930 году. В 1931 году вступил в Коммунистическую партию Венгрии (КПВ) и Комсомол. В 1931 и 1933 годах арестовывался. В 1934 году — работник отдела пропаганды Коммунистического союза молодёжи Венгрии, а затем руководитель коммунистической фракции Всевенгерского союза рабочих-строителей. Ласло Райк был одним из организаторов и руководителей мощной забастовки рабочих-строителей в 1935 году. В 1936 году выехал в Чехословакию.

В 1937—1939 годах сражался в составе интернациональной бригады в Испании, был комиссаром венгерского батальона. После поражения Испанской республики был в 1939 году интернирован во Франции. В 1941 году нелегально возвратился в Венгрию, где был арестован и приговорён к длительному тюремному заключению. Освобождён в сентябре 1944 года, назначен секретарём ЦК КПВ, был одним из руководителей Венгерского антифашистского фронта. Сыграл большую роль в достижении единства между КПВ и Социал-демократической партией, оформленном соглашением от 10 сентября 1944 года. В ноябре 1944 года был вновь арестован салашистами и вывезен сначала в Шопронкехида, на границе с Австрией, а затем в Германию. Спастись ему удалось благодаря вмешательству брата, Эндре Райка, служившего салашистским властям.

После возвращения в Венгрию в мае 1945 года Ласло Райк возглавил партийную организацию Будапешта, стал членом ЦК и Политбюро КПВ. В конце 1945 — сентябре 1946 г. — секретарь ЦК КПВ, с октября 1946 г. — зам. генерального секретаря КПВ. С марта 1946 г. — министр внутренних дел, с августа 1948 г. — министр иностранных дел Венгрии.

Арест. Процесс. Казнь 
Арестован в Будапеште 30 мая 1949 года. Обвинён в государственной измене в форме шпионажа в пользу США и титовской Югославии, в подготовке заговора с целью свержения коммунистического режима Матьяша Ракоши. 11 июня 1949 года задним числом смещён с поста министра иностранных дел Венгрии. Был главным из восьми обвиняемых на открытом процессе, проходившем в Будапеште 16—22 сентября 1949 года («процесс Райка — »). 22 сентября 1949 года вместе с ещё двумя подсудимыми — бывшими высокопоставленными коммунистами  и  — приговорён к смертной казни через повешение. Казнён 15 октября 1949 года.

Реабилитация 
Посмертно реабилитирован в 1955 году. На перезахоронении останков Райка и его товарищей Т. Сёньи и А. Салаи, состоявшемся 6 октября 1956 года, присутствовало более 100 тысяч человек (власти Венгрии рассылали разнарядки на заводы, чтобы на перезахоронение в организованном порядке прислали рабочих). Церемония стала самой массовой публичной манифестацией накануне восстания 1956 года.

В культуре 
Райк аллегорически изображён под именем Андора Кнорра — честного коммуниста-антифашиста, работавшего в органах госбезопасности, но ставшего жертвой антисемитских репрессий, — в фильме Иштвана Сабо «Вкус солнечного света».

Примечания

Библиография 
 Crampton, R.J. Eastern Europe in the Twentieth Century — And After, 2nd Ed. Routledge Press, 1994.
 Гранвилл, Джоанна (Johanna Granville), Первый Домино The First Domino: International Decision Making During the Hungarian Crisis of 1956, Texas A & M University Press, 2004. ISBN 1-58544-298-4.
 Litvan, Gyorgy The Hungarian Revolution of 1956: Reform, Revolt, and Repression 1953—1963, Longman Publishing Group, 1996.
 Rajk, Laszlo, Columbia Encyclopedia, 6th Ed. Columbia University Press, 2001. https://web.archive.org/web/20060509173752/http://www2.bartleby.com/65/ra/Rajk-Las.html (1 Dec. 2005)
 Stokes, Gale (ed.) From Stalinism to Pluralism: a Documentary History of Eastern Europe since 1945, New York and Oxford University Press, 1991.
 Кимура К. «Дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений // Славяноведение. 2012. № 1. С. 3—15.

Ссылки 

Члены Политбюро ЦК Коммунистической партии Венгрии
Бойцы интербригад
Министры внутренних дел Венгрии
Министры иностранных дел Венгрии
Репрессированные в Венгрии
Казнённые политики
Похороненные на кладбище Керепеши
Повешенные в Венгрии
Посмертно реабилитированные в Венгрии
Казнённые в 1949 году
Перезахороненные
Члены Политбюро ЦК ВПТ